Le terme département peut se référer à :
Départementalisation, le fait de la découper suivant les fonctions ou la nature de ses activités ou le métier, l'expertise de ses membres et de nommer un responsable à la tête de chaque département.

Administration et armée 
 Département, une circonscription administrative
Département d'Argentine
Département du Bénin
Départements de la Bolivie
Département du Burkina Faso
Département du Cameroun
Départements de la Colombie
Départements de la Côte d'Ivoire
Département de France
Département du Guatemala
Départements d'Haïti
Départements du Honduras
Départements du Nicaragua
Départements du Paraguay
Département du Salvador
Département du Sénégal
Département de l'Uruguay
 En France, le département est une collectivité territoriale.
 Département, secteur ministériel d'un gouvernement
 Département d'État des États-Unis 
 Départements exécutifs du Royaume-Uni
 Départements suisses
 Département (United States Army), régions militaires créées pour assurer le contrôle des installations et des unités

Autres sens
 Regroupement important d'informations ou de documentation. Par exemple le « département des manuscrits » à la Bibliothèque nationale de France.
 Une unité de formation et de recherche est souvent synonyme de département : unité de recherche dans une université ou au Centre national de la recherche scientifique. Exemple : le « département des sciences »; « département des sciences de la vie »
Ancienne dénomination des assessorats (organes administratifs régionaux) de la Vallée d'Aoste.
 Le Département, série télévisée française diffusé sur Canal+ depuis 
 Un grand département est en France, dans le monde du patrimoine, une entité qui fait référence sur un sujet, et à qui l'État confie des missions d'expertises particulières

Notes et références